Пётр Поляко́в:
 Поляков, Пётр Андреевич (1862—?) — русский гистолог.
 Поляков, Пётр Васильевич (род. 1935) — российский учёный-металлург.
 Поляков, Пётр Григорьевич (1794—1869/1870) — участник наполеоновских войн, командир Московского лейб-гвардии полка.
 Поляков, Пётр Егорович (род. 1878) — кочегар крейсера «Варяг», участник боя у Чемульпо и восстания на броненосце «Потёмкин».
 Поляков, Пётр Николаевич (1923—2007) — советский хозяйственный деятель, директор совхоза имени Ленина Беляевского района Одесской области Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Поляков, Пётр Петрович (1902—1974) — советский ботаник-систематик.
 Поляков, Пётр Семёнович (1901—1948) — советский военачальник, генерал-майор.